Ohnemus ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Ohnemus (* 1964), deutsche Autorin
 Günter Ohnemus (* 1946), deutscher Schriftsteller und Übersetzer